A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 16-án rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet az észt Kristina Šmigun-Vähi nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gyenesei Leila a 69. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10